

Persone
 Gianluca Cremoni Baroncini, in arte Lukha B. Kremo (1970) – scrittore italiano
 Gino Baroncini (1893-1970) – sindacalista e dirigente d'azienda italiano
 Piero Baroncini (1941) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Vincenzo Baroncini (... – 1764) – scultore italiano

Altro
 Palazzo Baroncini – edificio storico di Firenze